Mony Marc
7782 Mony
Mony Mony
Meganeura monyi

Desambiguação